Ходоровцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ходоровцы — агрогородок в Лидском районе Гродненской области.

Украина 
 Ходоровцы — село в Каменец-Подольском районе Хмельницкой области.